Lista szczytów górskich w Niemczech

Góry w Niemczech
Listy szczytów górskich